Hymenozetes är ett släkte av kvalster. Hymenozetes ingår i familjen Microzetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hymenozetes